Unstoppable, che significa inarrestabile in lingua inglese, può riferirsi a:

Cinema 
 Nine Lives (Unstoppable) – film del 2004 di David Carson
 Unstoppable - Fuori controllo – film del 2010 di Tony Scott

Musica 
 Unstoppable – album del 1999 di Amii Stewart
 Unstoppable – album del 2001 dei Where Fear and Weapons Meet 
 Unstoppable – album del 2003 di Girl Talk 
 Unstoppable – album del 2005 dei The Planet Smashers
 Unstoppable – album del 2009 dei Rascal Flatts
 Unstoppable – singolo di Kat DeLuna del 2009
 Unstoppable – album di Karol G del 2017
 Unstoppable (The Return of Natalie) – brano musicale di Ola Svensson
 Unstoppable – brano musicale di Taylor Dayne
 Unstoppable – brano musicale di Sia del 2016